Achille Maiocchi – politico e militare italiano
 Attilio Maiocchi – pittore italiano
 Riki Maiocchi – cantante italiano